Войтова Докія Андріївна (1931, тепер Хмельницької області — ?) — українська радянська діячка.
 Войтова Людмила Савеліївна — заслужений донор України.
 Войтова Юлія Василівна (нар. 30 липня 1978) — українська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи.

Див. також 
 Войтов

Примітки